Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1932 года в среднем весе (до 79 килограммов) прошли в Лос-Анджелесе с 4 по 7 августа 1932 года в Grand Olympic Auditorium. 

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за поражение — три штрафных балла. Борец, набравший пять штрафных баллов, из турнира выбывал.  Тот круг, в котором число оставшихся борцов становилось меньше или равно количеству призовых мест, объявлялся финальным, и борцы, вышедшие в финал, проводили встречи между собой. В случае, если они уже встречались в предварительных встречах, такие результаты зачитывались. Схватка по регламенту турнира продолжалась 20 минут.

В среднем весе боролись всего 4 участника, а после первого круга, когда потерпевший поражение Эмиль Пуальве отказался от продолжения соревнований, осталось и вовсе три участника. Фаворитом был Вяйнё Коккинен, действующий олимпийский чемпион, победивший в трёх встречах. Второе место занял Аксель Кадье, который благодаря отказу Пуальве второй круг пропускал и не получил штрафных баллов. На третьем место остался Еан Фёльдеак, причём победивший Кадье в первом круге.

Призовые места  

  Вяйнё Коккинен  
  Аксель Кадье 
  Еан Фёльдеак

Первый круг  

¹ Снялся с соревнований

Второй круг

Финал

Ссылки  
 Wrestling at the 1932 Los Angeles Summer Games:Men's Middleweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1932